Мужская сборная Италии по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Италию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает  (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 5 февраля 2022) 28-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений 
Летние Олимпийские игры
 1928—1948 — не участвовали
 1952 — 9-е место
 Пьеро Балья-Бамберги, Амедео Банчи, Галлини (рез), Витторио Стеллин Кастеллани (в), Эджидио Козентино (в), Компаньони (рез), Луиджи Ланфранчи, Марио Маркьори, Джампаоло Медда, Примо Меоцци, Умберто Микко, Серджио Морра, Мунтони (рез), Пьервитторио Пампуро, Гастоне Пуччони, Луиджи Пьячентини, Джорджо Равалли, Серджио Форменти. Тренер — Бруно Дженнаро, официальные лица — Филиппо Вадо, Марио Дзовато, Ломбардо Феста.
 1956 — не участвовали
 1960 — 13-е место
 Джованни Анни, Серджио Баллезио, Энрико Бизио, Алессандро Ваннини, Антонио Варджу, Уго Зорко (в), Клаудио Кандотти, Антонио Ленца, Клаудио Либотте, Туллио Маркьори, Джованни Маццалупи, Джампаоло Медда, Кварто Пьянези, Феличе Салис, Лучано Соли (в), Джампаоло Фарчи, Луиджи Фарчи, Бруно Фильола
 1964—2020 — не участвовали

Чемпионат мира
 1971—1975 — не участвовали
 1978 — 11-е место
 1982—2014 — не участвовали

Чемпионат Европы
 1970 — 13-е место
 1974 — 12-е место
 1978 — не квалифицированы
 1983 — не квалифицированы
 1987 — 9-е место
 1991 — 12-е место
 1995 — не квалифицированы
 1999 — 12-е место
 2003 — 10-е место
 2005 — 13-е место
 2007 — 14-е место
 2009 — 15-е место
 2011 — 18-е место
 2013 — 16-е место
 2015 — 19-е место
 2017 — 18-е место
 2019 — 13-е место
 2021 — 13-е место

Чемпионат мира по индорхоккею
 2003 — не участвовали
 2007 — 10-е место
 2011 — не участвовали

Средиземноморские игры
 1963 — 
 1979 — 

Универсиада
 2013 — 8-е место
 Лоренцо Асуни, Давиде Гросси, Лоренцо Дусси, Симоне Дусси, Микеле Колелла, Андреа Корси, Лука Ликси, Игнасио Хосе Манес, Франческо Митротта (в), Стефано Мушелла, Агустин Нуньес, Диего Луис Ратто, Марко Телемако Росси, Джулио Феррини, Лука Феррини (к), Мартин Флорес, Маттео Форани, Энрико Франческони (в). Тренер — Пабло Фернандес.

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Джанлукой Чирилли для участия в матчах европейской квалификации чемпионата мира 2023 с 21 по 24 октября 2021 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Менее года с момента последнего вызова.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

См. также 
 Женская сборная Италии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Федерации хоккея на траве Италии

Италия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Италии